YPZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Burns Lake (Columbia Britannica) (Canada)